Я, следователь:
 «Я, следователь» — повесть братьев Вайнеров.
 «Я, следователь» —  советский детективный художественный фильм 1971 года.